Гоше (Готье) V де Шатильон (; ум. ) — сеньор де Шатильон, де Креси, де Круасси, де Мариньи, граф де Порсеан, коннетабль Шампани (1286—1302) и Франции (с 1302 года). Был коннетаблем при шести королях Франции.

Биография 
Сын Гоше IV де Шатильона и Изабеллы де Виллардуэн. В некоторых генеалогических исследованиях указано, что он родился около 1249 года. Однако сайт Medieval Lands указывает, что свадьба его родителей состоялась до 1258 года, и тем самым подразумевает, что их старший сын не мог родиться раньше. На это же указывает и дата женитьбы самого Гоше V (не ранее 1276).

В 1286 году назначен Филиппом IV Красивым коннетаблем Шампани.

В июне 1297 года разгромил у Луппи-сюр-Луазона вторгшееся в Шампань войско графа Генриха III де Бара, союзника Эдуарда I в англо-французской войне.

В 1302 году участвовал в битве при Куртре, после которой был назначен коннетаблем Франции на место погибшего Рауля де Неля. В этой должности служил шести французским королям. В 1304 году был одним из командующих в битве при Монс-ан-Певеле.

В 1307 году сопровождал наследника Филиппа принца Людовика в Наварру, 1 октября провел его коронацию в Памплоне, а затем руководил успешными военными действиями против вторгшихся в Наварру арагонских войск. В правление Людовика X был одним из главных государственных деятелей; был назначен в число душеприказчиков короля. 12 июля 1316 года пресек попытку захвата регентства Карлом Валуа, которого поддерживали Карл де Ла Марш и Ги де Сен-Поль, захватившие королевский дворец Сите. Собрав вооруженный отряд, коннетабль пригрозил сломать ворота и взять здание штурмом, если заговорщики не сдадутся.

Был назначен опекуном будущего ребёнка королевы Клеменции Венгерской и председателем совета вельмож при регенте Филиппе де Пуатье. Оказал Филиппу значительную поддержку в вопросе о престолонаследии после смерти Иоанна I и отстранении от прав на наследование короны дочери Людовика X Жанны Наваррской.

Участвовал в коронациях Филиппа V в 1317 году и Карла IV в 1322 году. Был одним из душеприказчиков последнего и участвовал в избрании Филиппа VI королём Франции.

В ходе фламандской войны внес большой вклад в победу при Касселе в 1328 году.

Семья 
1-я жена (1276/1281): Изабелла де Дрё (1264/1265 — 1310), дочь Роберта де Дрё, сеньора де Бё, и Изабеллы де Вильбеон

Дети:

 Гоше VI де Шатильон (ум. 1325), граф де Порсеан. 
 Жан I де Шатильон (ок. 1290—1393), сеньор де Шатийон. 
 Гуго I де Шатильон (ум. 1336), сеньор де Розуа-ан-Тьераш, Понтарси, Класи, видам Лана. 
 Жанна де Шатильон (ум. 1354). Муж (до 1305): Готье V де Бриенн, граф де Бриенн и ди Лечче, герцог Афинский (ок. 1278—1312)
 Мария де Шатильон (ум. после 1318). Муж (1308): Гишар VI, сеньор де Божё (ум. 1331)
 Изабелла де Шатильон. Аббатиса в Нотр-Дам-де-Суассоне.

2-я жена (1301): Элисенда де Вержи (ум. до 1312), дочь Жана де Вержи, сеньора де Мирбо и де Фуван, и Маргариты де Нуайе, вдова Генриха II, графа де Водемона

Сын:

 Ги де Шатильон (ум. 1362), сеньор де Ла Фер-ан-Тарденуа. 

3-я жена (1312): Изабелла де Рюминьи (1263—1325), дочь Гуго, сеньора де Рюминьи, вдова Тибо II Лотарингского

Гоше V де Шатильон в искусстве 
Гоше V де Шатильон является одним из героев цикла исторических романов «Проклятые короли» французского писателя Мориса Дрюона.

Кинематограф 
 Жан Шевриё в минисериале «Проклятые короли» (1972)
 Вадек Станчак в минисериале «Проклятые короли» (2005)

Примечания

Литература 
 Dictionnaire de la noblesse. 3e édition. T. V. — P., 1864
 Lehugeur P. Histoire de Philippe le Long, roi de France (1316—1322). — P.: Hachette, 1897

Ссылки 
 
 

Правители Европы XIII века
Правители Европы XIV века
Дом де Шатильон
Коннетабли Франции
Графы Порсьена